Zeslandentoernooi 2012 (mannen), een Rugby union toernooi in 2012 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2012 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2012 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2012 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2012 voor teams onder 20.